Baugy ist der Name dreier französischer Gemeinden:

Baugy (Cher) im Département Cher
Baugy (Oise) im Département Oise
Baugy (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire